Appiano Buonafede – religioso e letterato italiano, procuratore e prefetto generale della Congregazione dei celestini
 Enrico Buonafede – compositore e direttore d'orchestra italiano
 Leonardo Buonafede – vescovo cattolico e mecenate italiano